Хоса:

 Хоса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Хоса, Латиф — пакистанский государственный деятель. 33-й губернатор провинции Пенджаб.